Prüser ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Prüser (1892–1974), deutscher Historiker, Direktor eines Staatsarchivs
 Hermann Prüser (1903–1991), deutscher Maschinenbauer und Politiker (KPD)
 Jürgen Prüser (1929–2021), Rektor der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen

Siehe auch:
 Brüser